O Estádio Germano Krüger é um estádio de futebol localizado na cidade brasileira de Ponta Grossa, no estado do Paraná de propriedade do Operário Ferroviário Esporte Clube. Sua capacidade oficial é de 10.632 lugares.

História 
O estádio foi construído na gestão do então presidente do clube, Germano Krüger, em terreno da prefeitura municipal. A inauguração ocorreu em 12 de outubro de 1941 e em 1960, foi nomeado como o nome do seu idealizador, o engenheiro e ex-presidente, Germano Ewaldo Krüger. Seu público recorde foi 18.562 pagantes num jogo entre Operário Ferroviário e Coritiba em 1975, com vitória do clube curitibano por 3 a 2.

Somente em 11 de setembro de 2020, houve a cessão de posse do terreno da prefeitura municipal ao Operário F.E.C. que passou a ser o proprietário de direito do estádio. 

Germano Kruger
Construções de Ponta Grossa
Esporte de Ponta Grossa
Germano Kruger
Fundações no Paraná em 1941